Пьер Ватье́ (; 1623 год, Монтрёй-л’Аржийе (:fr:Montreuil-l'Argillé) — 7 апреля 1667 года, Париж) — французский врач и ориенталист; профессор арабского языка в Коллеж де Франс и переводчик Авиценны.

Биография 
Родился в 1623 г. близ города Лизьё; в молодости занимался естественной историей и медициной; глубокое уважение к Авиценне побудило его изучить арабский язык, чтобы читать его в подлиннике. Став доктором медицины и лейб-медиком Гастона, герцога Орлеанского, Ватье получил в 1658 году кафедру арабского языка в Коллеж де Франс в Париже; занимал эту должность до самой смерти 7 апреля 1667 г.

Труды 
 Два физиологических трактата;
 примечания на разные книги Гиппократа и Галена.
Переводы
Несмотря на уважение к нему знаменитого Бошара, труды Ватье потеряли ту новизну, которую имели для современников; его переводы с восточных языков наполнены ошибками, где собственные имена испорчены; они остались памятниками его трудолюбия.
 Эль-Макин, «L’Histoire mahométane, contenant un Abrégé chronologique de l’histoire musulmane en général, depuis Mahomet jusques au règne des Français en la Terre-Sainte, avec un sommaire de l’histoire des Mussulmans ou Sarrazins en Espagne, extrait de Rodrigue Ximenes» (Париж, 1657);
 Ахмед-ибн-Арабшах, «История Тимура»:
 «Histoire du grand Tamerlan» (Париж, 1658);
 «Portrait du grand Tamerlan, avec la suite de son histoire, jusques à l'établissement de l’empire du Mogol» (1658);
 трактат Авиценны «О логике» («La Logique, où les règles de celle d’Aristote tenues jusques à présent pour infaillibles, sont judicieusement examinées et corrigées en plusieurs endroits» (1658)
 Аристотель, «De l’Amitié, livre premier, huitième de la Morale à Nicomachus, traduit fidèlement sur le grec, avec des remarques ou réflexions qui peuvent servir de commentaire, suivant la doctrine des Nouvelles Pensées sur la nature des passions» (1659).
 Авиценна, «De Morbis mentis tractatus, editus in specimen normae medicorum universae, ex arabico in latinum de integro conversae» (1659)
 Al-Tograi, «L'Élégie du Tograï, avec quelques sentences tirées des poètes arabes, l’Hymne d’Avicenne et les Proverbes du chalife Gali; le tout nouvellement traduit de l’arabe» (1660)
 Al-Sayzari, «L’Onirocrite mussulman, ou la Doctrine et interpretation des songes selon les Arabes, par Gabdorrhachaman fils de Nasar» (1664)
 Ibn al-Khafif, «L'Égypte, où il est traité des pyramides, du débordement du Nil et des autres merveilles de cette province selon les opinions et traditions des Arabes» (1666)

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 124 (Ватье, Петр).

Ссылки 
 

Медики Франции
Переводчики Франции
Востоковеды Франции
Медики XVII века
Переводчики XVII века
Сотрудники Коллеж де Франс
Медики по алфавиту
Учёные по алфавиту
Переводчики по алфавиту
Востоковеды по алфавиту